Kile steht für:
 Kile (Software), Entwicklungsumgebung für LaTeX
 Kile (Kalinowo), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938: Kiehlen, 1938 bis 1945 Kielen, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Kile (Einheit), altes Getreidemaß